Brownfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brownfield (Illinois)
 Brownfield (Maine)
 Brownfield (Mississippi)
 Brownfield (Missouri)
 Brownfield (Pennsylvania)
 Brownfield (Texas)

In der IT steht der Begriff als: 
 Brownfield (Softwareentwicklung) für Eingliederungsprobleme neuentwickelter Software in bestehende Konzepte

In der Industrie steht der Begriff für:
  eine (häufig mit Altlasten versehene) Industriebrache